Jyrki Järvi – ex velista finlandese
 Kristjan Järvi – compositore, pianista e direttore d'orchestra estone naturalizzato statunitense
 Okko Järvi – cestista finlandese
 Neeme Järvi – direttore d'orchestra estone naturalizzato statunitense
 Paavo Järvi – direttore d'orchestra estone naturalizzato statunitense
 Sami Järvi, noto come Sam Lake – autore di videogiochi e scrittore finlandese